Eddy é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Eddy (Dakota do Norte)
 Condado de Eddy (Novo México)

Desambiguação